Buk má více významů:

rod stromů
 Buk – rod Fagus
 Buk lesní – Fagus sylvatica
 bučina – bukový les

názvy obcí a sídelních celků
 Buk (okres Prachatice) – obec v okrese Prachatice
 Buk (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 Buk (Jindřichův Hradec) – část města Jindřichův Hradec v okrese Jindřichův Hradec
 Buk (Milín) – vesnice, část obce Milín v okrese Příbram
 Krásný Buk – část města Krásná Lípa v okrese Děčín 
 Krásný Buk (zřícenina) – hradní zřícenina v Krásné Lípě – Krásném Buku
 Buk (okres Poznaň) – město ve Velkopolském vojvodství v Polsku
 Gmina Buk – městskovesnická obec ve Velkopolském vojvodství v Polsku
 Buk (okres Miechów) – vesnice v obci Gołcza v Malopolském vojvodství v Polsku
 Buk (okres Osvětim) – osada v obci Kúty v Malopolském vojvodství v Polsku
 Buk (okres Lesko) – vesnice v obci Cisna v Podkarpatském vojvodství v Polsku
 Buk (okres Goleniów) – vesnice v obci Przybiernów v Západopomořanském vojvodství v Polsku
 Buk (okres Police) – vesnice v obci Dobra v Západopomořanském vojvodství v Polsku
 Buk (Chorvatsko) – vesnice v Chorvatsku, součást města Pleternica v Požežsko-slavonské župě

významné stromy
 viz kategorie Památné buky lesní

příjmení osob
 Jan Buk (1922–2019) – srbský malíř
 Tadeusz Buk (1960–2010) – polský generál

 zbraně
 9K37 Buk – raketový systém Buk, série samohybných protiletadlových systémů středního doletu vyvinutých v SSSR

chráněná přírodní území
 Buky na Bouřňáku – přírodní památky
 Buky u Vysokého Chvojna – přírodní rezervace

Podobné názvy 
 Bukové hory – rezervace ve Vizovických vrších
 Bukové hory (Maďarsko) (maďarsky Bükk, též Bukové vrchy) – pohoří mezi Miškolcem a Egerem v Maďarsku
 Bukovské vrchy – pohoří na hranicích Polska, Slovenska a Ukrajiny, součást Polonin
 Buck
 Bukovina
 Bukovce – vesnice na Slovensku v pohoří Bukovské vrchy
 Buková – rozestník

Externí odkazy